Bauer es un apellido de origen alemán cuya traducción es campesino (o aquel que hace tareas rurales), puede hacer referencia a:

 Alix Bauer (1971-): cantante mexicana.
 Alfredo Bauer (1893-1956), empresario español.
 Andreas Friedrich Bauer (1783-1860): inventor y empresario alemán.
 Bruno Bauer (1809-1882): filósofo y teólogo alemán.
 Chris Bauer (1966-), actor estadounidense.
 Erich Bauer (1900-1980), guardia SS nazi del campo de concentración de Sobibor durante la Segunda Guerra Mundial.
 Felice Bauer (1887-1960), pareja de Franz Kafka.
 Ferdinand Bauer (1760-1826): pintor austríaco, hermano de Franz.
 Franz Bauer (1758-1840): ilustrador botánico austríaco, hermano de Ferdinand.
 Fritz Bauer (1903-1968): jurista alemán.
 Gary Bauer (1946), político conservador estadounidense.
 Georg Bauer, más conocido como Georgius Agricola (1490-1555), erudito alemán.
 Gustav Bauer (1870-1944): político y canciller alemán.
 Ignacio Bauer (1827-1895): banquero español.
 Ignacio Bauer Landauer (1891-1961): empresario español.
 John Bauer (1882-1918): ilustrador sueco.
 José Carlos Bauer (1925-2007), futbolista brasileño.
 Jutta Bauer (1955-): escritora e ilustradora alemana.
 Klemen Bauer (1986-), biatleta esloveno.
 Otto Bauer (1881-1938): político y ministro de exteriores alemán.
 Peter Bauer (1915-2002): economista húngaro.
 Rudolf Bauer (1879-1932), atleta húngaro.
 Steve Bauer (1959-): ciclista canadiense.
 Steven Bauer (1956-): actor cubanoestadounidense.
 Tristán Bauer (1959-): cineasta argentino.
 Wolfgang Bauer (1930-1997): sinólogo alemán.

Personajes ficticios:
 De la serie de televisión 24 e 2ytelefe
 Jack Bauer (1966-).
 Josh Bauer
 Kim Bauer
 Phillip Bauer
 Teri Bauer
 Nicolás Bauer 
 Cristóbal Bauer